Richard Wright se poate referi la 

 Richard Wright (muzician) (1943 – 2008), cunoscut și ca Rick Wright, membru fondator al formației britanice Pink Floyd
 Richard B. Wright (romancier) (născut în 1937), romancier canadian
 Richard R. Wright (ofițer) (1855 – 1947), ofițer american, educator, politician, avocat al drepturilor civile și întreprinzător în domeniul bancar
 Richard Wright (autor) (1908 – 1960), autor african american
 Richard Wright (fotbalist) (născut în 1977), fotbalist englez, portar

Vezi și 
 Dick Wright (1890 - 1952), jucător american de basebal, (pe postul de catcher)
 Ricky Wright (născut în 1958), jucător american de basebal, (pe postul de pitcher)
 Orville "Rick" Wright, Magnum, P.I., personaj fictiv